|(2901) Бадехот (Bagehot) || 1973 DP || 27 февраля 1973 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(2902) Westerlund || 1980 FN3 || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
|(2903) Чжухай (Zhuhai) || 1981 UV9 || 23 октября 1981 || Нанкин || -
|-
|(2904) Millman || 1981 YB || 20 декабря 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2905) Пласкетт (Plaskett) || 1982 BZ2 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2906) Калтех (Caltech) || 1983 AE2 || 13 января 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2907) Некрасов (Nekrasov) || 1975 TT2 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2908) Симояма (Shimoyama) || 1981 WA || 18 ноября 1981 || Токай (город) || Т. Фурута
|-
|(2909) Носи-но-иэ (Hoshi-no-ie) || 1983 JA || 9 мая 1983 || Chirorin || С. Сэй
|-
|(2910) Йошкар-Ола (Yoshkar-Ola) || 1980 TK13 || 11 октября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2911) Мяхелена (Miahelena) || 1938 GJ || 8 апреля 1938 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(2912) Лапальма (Lapalma) || 1942 DM || 18 февраля 1942 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2913) Хорта (Horta) || 1931 TK || 12 октября 1931 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(2914) Глерниш (Glärnisch) || 1965 SB || 19 сентября 1965 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2915) Москвина (Moskvina) || 1977 QY2 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2916) Воронвелия (Voronveliya) || 1978 PW2 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2917) Сойер Хогг (Sawyer Hogg) || 1980 RR || 2 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2918) Салазар (Salazar) || 1980 TU4 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2919) Дали (Dali) || 1981 EX18 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(2920) Автомедон (Automedon) || 1981 JR || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2921) Софокл (Sophocles) || 6525 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2922) Диканька (Dikanʹka) || 1976 GY1 || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2923) Schuyler || 1977 DA || 22 февраля 1977 || Гарвард || -
|-
|(2924) Митакэ-мура (Mitake-mura) || 1977 DJ2 || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(2925) Beatty || 1978 VC5 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(2926) Caldeira || 1980 KG || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(2927) Аламоса (Alamosa) || 1981 TM || 5 октября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2928) Эпстайн (Epstein) || 1976 GN8 || 5 апреля 1976 || Сан-Хуан || -
|-
|(2929) Harris || 1982 BK1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2930) Эврипид (Euripides) || 6554 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2931) Маяковский (Mayakovsky) || 1969 UC || 16 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2932) Kempchinsky || 1980 TK4 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2933) Эмбер (Amber) || 1983 HN || 18 апреля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(2934) Аристофан (Aristophanes) || 4006 P-L || 25 сентября 1960 || PLS || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2935) Нарум (Naerum) || 1976 UU || 24 октября 1976 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(2936) Нехвиле (Nechvíle) || 1979 SF || 17 сентября 1979 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2937) Гиббс (Gibbs) || 1980 LA || 14 июня 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2938) Хопи (Hopi) || 1980 LB || 14 июня 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2939) Коконино (Coconino) || 1982 DP || 21 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2940) Бэкон (Bacon) || 3042 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2941) Alden || 1930 YV || 24 декабря 1930 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(2942) Cordie || 1932 BG || 29 января 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2943) Heinrich || 1933 QU || 25 августа 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2944) Peyo || 1935 QF || 31 августа 1935 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2945) Зантра (Zanstra) || 1935 ST1 || 28 сентября 1935 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(2946) Мучача (Muchachos) || 1941 UV || 15 октября 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2947) Киппенхан (Kippenhahn) || 1955 QP1 || 22 августа 1955 || Хайдельберг || И. ван Хаутен-Груневельд
|-
|(2948) Амосов (Amosov) || 1969 TD2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2949) Каверзнев (Kaverznev) || 1970 PR || 9 августа 1970 || Крым || -
|-
|(2950) Руссо (Rousseau) || 1974 VQ2 || 9 ноября 1974 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2951) Перепадин (Perepadin) || 1977 RB8 || 13 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2952) Лиллипутия (Lilliputia) || 1979 SF2 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2953) Вышеславия (Vysheslavia) || 1979 SV11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2954) Delsemme || 1982 BT1 || 30 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2955) Newburn || 1982 BX1 || 30 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2956) Yeomans || 1982 HN1 || 28 апреля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2957) Тацуо (Tatsuo) || 1934 CB1 || 5 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(2958) Арпетито (Arpetito) || 1981 DG || 28 февраля 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(2959) Шолль (Scholl) || 1983 RE2 || 4 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2960) Охтаки (Ohtaki) || 1977 DK3 || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(2961) Кацурахама (Katsurahama) || 1982 XA || 7 декабря 1982 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(2962) Отто (Otto) || 1940 YF || 28 декабря 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2963) Chen Jiageng || 1964 VM1 || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
|(2964) Jaschek || 1974 OA1 || 16 июля 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2965) Суриков (Surikov) || 1975 BX || 18 января 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2966) Корсуния (Korsunia) || 1977 EB2 || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2967) Владисвят (Vladisvyat) || 1977 SS1 || 19 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2968) Илья (Iliya) || 1978 QJ || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2969) Микула (Mikula) || 1978 RU1 || 5 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2970) Песталоцци (Pestalozzi) || 1978 UC || 27 октября 1978 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2971) Mohr || 1980 YL || 30 декабря 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(2972) Niilo || 1939 TB || 7 октября 1939 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(2973) Паола (Paola) || 1951 AJ || 10 января 1951 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(2974) Холден (Holden) || 1955 QK || 23 августа 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(2975) Спар (Spahr) || 1970 AF1 || 8 января 1970 || Cerro El Roble || H. Potter, A. Lokalov
|-
|(2976) Лаутаро (Lautaro) || 1974 HR || 22 апреля 1974 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(2977) Чивилихин (Chivilikhin) || 1974 SP || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2978) Roudebush || 1978 SR || 26 сентября 1978 || Гарвард || -
|-
|(2979) Мурманск (Murmansk) || 1978 TB7 || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(2980) Кэмерон (Cameron) || 1981 EU17 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(2981) Шагал (Chagall) || 1981 EE20 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(2982) Мюриэль (Muriel) || 1981 JA3 || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(2983) Полтава (Poltava) || 1981 RW2 || 2 сентября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2984) Чосер (Chaucer) || 1981 YD || 30 декабря 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2985) Шекспир (Shakespeare) || 1983 TV1 || 12 октября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(2986) Мриналини (Mrinalini) || 2525 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2987) Sarabhai || 4583 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(2988) Корхонен (Korhonen) || 1943 EM || 1 марта 1943 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(2989) Имаго (Imago) || 1976 UF1 || 22 октября 1976 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(2990) Trimberger || 1981 EN27 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(2991) Бильбо (Bilbo) || 1982 HV || 21 апреля 1982 || Андерсон-Меса || M. Watt
|-
|(2992) Вондел (Vondel) || 2540 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс 
|-
|(2993) Венди (Wendy) || 1970 PA || 4 августа 1970 || Перт || -
|-
|(2994) Флинн (Flynn) || 1975 PA || 14 августа 1975 || Перт || -
|-
|(2995) Таратута (Taratuta) || 1978 QK || 31 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(2996) Боуман (Bowman) || 1954 RJ || 5 сентября 1954 || Бруклин || IAP
|-
|(2997) Кабрера (Cabrera) || 1974 MJ || 17 июня 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(2998) Берендея (Berendeya) || 1975 TR3 || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(2999) Данте (Dante) || 1981 CY || 6 февраля 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3000) Леонардо (Leonardo) || 1981 EG19 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|}